Francesca Gallina può riferirsi a:

 Francesca Gallina (1978-), rugbista, dirigente sportiva e linguista italiana
 Francesca Gallina (1996-), snowboarder italiana